La strada statale 18 var Cilentana, è una strada statale italiana.

Percorso
La strada costituisce una variante a scorrimento veloce della strada statale 18 Tirrena Inferiore nel Cilento ed è stata completata nel 2006.

È caratterizzata dalla presenza di numerosi viadotti e di diverse gallerie, copre il tratto da Capaccio Scalo a Policastro Bussentino e velocizza notevolmente il tragitto, permettendo così di evitare il lungo e tortuoso, ma panoramico, passaggio nelle colline del Cilento interno.

La strada era stata declassificata e affidata alla provincia di Salerno che l'aveva classificata come strada provinciale 430, 

La strada è poi stata inserita nel piano di rientro strade di ANAS e il 26 novembre 2018 è tornata alla gestione dell'azienda nazionale, . Un tratto intermedio di 7,2 chilometri era già acquisito da ANAS nel 2013 e denominato strada statale 18 var Variante del Viadotto Alento.

La progressiva chilometrica della strada si innesta su quella della strada statale 18 e va dal km 97,950 al km 170,600.

Tabella percorso

Note

Altri progetti 

 018var